Avondale House ist der Name folgender Bauwerke:

 Avondale House (County Wicklow), Irland
 Avondale House (Grangemouth), Schottland